José Luis Díaz puede hacer referencia a:

 José Luis Díaz, futbolista argentino.
 José Luis Díaz Díaz, ciclista español.
 José Luis Díaz Gómez, médico e investigador mexicano.
 José Luis Díaz Vázquez, también conocido como Indio Díaz, jugador de baloncesto español.